Bílá může být:
		
 Bílá (příjmení)

sídla
 Bílá (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Bílá (zámek)
 Bílá (okres Liberec) – obec v okrese Liberec
 Bílá Cerekev – více významů
 Bílá hora – část hlavního města Prahy na stejnojmenném pražském vrchu 
 Bílá Hora (stanice metra)
 Bílá Hlína – obec v okrese Mladá Boleslav
 Bílá Lhota – obec v okrese Olomouc
 Bílá Lhota (zámek)
 Bílá Třemešná – obec v okrese Trutnov
 Bílá Voda – obec v okrese Jeseník

 Bílá (Číměř) – část obce Číměř v okrese Jindřichův Hradec
 Bílá Bříza – část obce Štěpánkovice v okrese Opava
 Bílá Skála (Terešov) – část obce Terešov v okrese Rokycany
 Bílá Studně – část obce Staré Město v okrese Svitavy
 Bílá Voda (rozcestník) – více významů

vodní toky
 Bílá Aragvi v Gruzii
 Bílá Desná v Jizerských horách
 Bílá Opava ve Slezsku
 Bílá Orava (řeka)
 Bílá Ostravice – potok v Moravskoslezském kraji
 Bílá řeka – více významů
 Bílá Smědá v Libereckém kraji
 Bílá voda – více významů 

místní název
 Bílá Hora – více významů
 Bílá (hrad) v Beskydech
 Bílá louka v Krkonoších
 Bílá skála – více významů
 Bílá smrt – hora v Jizerských horách

v kultuře
 Bílá čarodějnice – postava z Letopisů Narnie
 Bílá díra (Červený trpaslík) – čtvrtý díl čtvrté série
 Bílá kniha – autoritativní zpráva, program řešení problémů 
 Bílá loď – potopená 1120 v Lamanšském průlivu
 Bílá neděle – neděle po Velikonocích
 Bílá nemoc – drama Karla Čapka z roku 1937
 Bílá nemoc (film)
 Bílá noc (kulturní událost) – noc muzeí a kostelů
 Bílá paní – strašidelná ženská postava z hradů a zámků
 Bílá paní (film)
 Bílá rada – skupina elfů ve Středozemí
 Bílá růže – více významů
 Bílá sobota – velikonoční sobota předcházející neděli velikonoční
 Bílá velryba – román H. Melvilla
 Bílá věž – více významů
 Bílá vrána – písnička J. Zimy
 Bílá vydra – románový cyklus pro děti

jiné významy
 Bílá armáda – skupiny bojující v letech 1917 až 1920 proti Rudé armádě za obnovení carství
 Bílá čokoláda
 bílá hmota – tkáň míchy a mozku
 bílá krvinka – částečka v krvi
 Bílá labuť – obchodní dům v Praze
 bílá noc – letní noc zejména v oblastech za severním polárním kruhem nebo blízko něj 
 Bílá tma – v meteorologii silné sněžení s nulovou viditelnsotí
 Bílá vdova (marihuana)
 Bílá věž – více významů
 bílá vlajka – její vyvěšení je znamením vzdání se protivníkovi
 bílá vrána – výjimečná, zvláštní osoba (v kladném smyslu)

Související rozcestníky 
 Belaja
 White

Externí odkazy